Дюре́ () — французьке прізвище.

Відомі носії 

 Луї Дюре (1527—1586), французький лікар;
 Жан Дюре (1563—1629), французький лікар;
 Клод Дюре (бл.1570-1611), французький магістрат і ботанік;
 Ноель Дюре (1590—1650), французький видавець і космограф;
 П'єр-Жак Дюре (1729-17?), французький гравер;
 Луї Франсуа Дюре (1752—1837), французький політик;
 Антуан Дюре (1754—1794), французький генерал;
 Франциск Дюре (1804—1865), французький скульптор;
 Жан-Клод Дюре (1824—1875), французький єпископ-католик;
 Теодор Дюре (1838—1929), французький письменник і журналіст;
 Анрі Дюре (1849—1921), французький хірург;
 Ален Дюре (1935—2020), французький письменник;
 Жан-П'єр Дюре (нар. 1953), французький режисер і звукорежисер;
 Марк Дюре (нар. 1957), французький актор;
 Паскаль Дюре (нар. 1958), французький соціолог;
 Ерік Дюре (нар. 1960), французький актор і режисер;
 Патріс Дюре (нар. 1965), швейцарський письменник;
 Себастьєн Дюре (нар. 1980), французький велосипедист.

Французькі прізвища